Pomnik Syreny w Warszawie (Powiśle)
 Pomnik Syreny w Warszawie (Stare Miasto)